Рюмийи́ () — название нескольких коммун во Франции:

 Рюмийи — в департаменте Верхняя Савойя;
 Рюмийи — в департаменте Па-де-Кале.